Kim Dong-hyun (1978) – tennista sudcoreano
Kim Dong-hyun (1981) – lottatore sudcoreano
Kim Dong-hyun (1988) – lottatore sudcoreano
Kim Dong-hyun (1984) – calciatore sudcoreano
Kim Dong-hyun (1987) – bobbista sudcoreano
Kim Dong-hyun (1989) – attore e cantante sudcoreano, membro dei Boyfriend
Kim Dong-hyun (1997) – calciatore sudcoreano